Арго́:

 Арго — речь социально или профессионально обособленных групп и сообществ.
 «Арго» — в древнегреческой мифологии корабль участников похода за Золотым руном.
 «Арго» — корабль Даная.
 «Арго» — учебная шхуна государственного колледжа Флориды.
 «Арго» — тип подводных лодок Италии во время Второй мировой войны.
 Корабль Арго — крупное созвездие Южного полушария, в XVIII веке разделённое на более мелкие.
 Арго — марсианский кратер.
 Арго — каньон на Хароне.
 «Арго» — глобальный океанографический проект.
 «Арго» — литовский музыкальный коллектив из Каунаса.
 АРГО — Ассоциация российских географов-обществоведов.
 «Арго» — название футбольного клуба «Анжи-2» из Махачкалы в 1994 году, представлял Каспийск.

 Кинематограф
 «Арго» — фильм венгерского режиссёра Аттила Арпа (2004).
 «Операция „Арго“» — фильм Бена Аффлека (2012).

 Фамилия
 Арго, Абрам Маркович (настоящая фамилия Гольденберг; 1897—1968) — русский советский поэт, драматург и переводчик.
 Арго, Антуан (1914—2004) — полковник французской армии.
 Виктор Арго (1934—2004) — американский актёр.

См. также 
 Argo